Вагоны метро типа «Еж» были созданы на основе вагонов типа «Е». В обиходе данный тип (как и основанный на нём тип «Еж3») вагонов часто называют «Ёжиками».

Модификации 

Выпускались в нескольких модификациях:

 «Еж» (81-707) — могли использоваться как головные и промежуточные);
 «Еж1» (81-708) — в оригинальной комплектации  использовался только как промежуточные, для использования в качестве головных требуют дооснащения. Технически идентичны «Еж».
 «Еж2» — промежуточный вагон без кабины управления. Из-за поставок в Москву вагонов типа «Ем-508/509» не выпускался. Проект послужил основой для вагона типа 81-714.
 «Ев» — модификация для Будапештского метрополитена. Отличается от «Еж» тем, что на вагонах стоят колёсные тележки колеи 1435 мм.

Вагоны типа «Л», «Еж3», «Еж-6», «Ем-508Т», «Ев3» и «Ечс» представляют собой отдельный тип вагонов метро, технически несовместимый с «Е», «Ев», «Ем»/«Ема»/«Емх», «Ем-501»/«Ема-502»/«Емх-503», «Ем-508/509» и «Еж»/«Еж1».

История 

Модель должна была стать переходной к вагонам нового типа «Ж», который так и не был построен. Производилась с 1970 по 1973 год. Номера вагонов «Еж» и «Еж1»: 5101 — 5560.
В отличие от «Е», все пассажирские двери у него были смещены в сторону кабины машиниста, что позволило вместо маленьких сидений в торцах вагона установить в его хвостовой части полноценные трехместные. Первый вагон «Еж» был выпущен в 1970 году и получил № 5101.

Сначала все вагоны «Еж» выпускались с полным комплектом оборудования для управления поездом, однако, вскоре после начала производства было принято решение о выпуске части вагонов с кабиной машиниста, но без части оборудования для управления поездом. Эти вагоны получили индекс «Еж1» и стали использоваться только как промежуточные, однако, в случае нехватки головных вагонов их без труда можно было дооснастить до уровня «Еж».

Эксплуатация 

В настоящее время эксплуатируются только в Киевском метрополитене на Святошинско-Броварской линии в качестве промежуточных вагонов (с 2013 года проходят модернизацию на КВСЗ). В Московском метрополитене с 10 августа 2010 года регулярная эксплуатация вагонов «Еж» и «Еж1» прекращена на всех линиях, кроме Арбатско-Покровской линии с которой поезда ушли лишь 23 августа 2010 года. Они были заменены на «Номерные» на Сокольнической линии (сентябрь 2008), на «Русичи» на Филёвской (с 12 сентября 2009) и Арбатско-Покровской линиях. Последним вагоном этого типа в Москве стал вагон № 5170, он был сохранён для музея. Вагоны «Еж» и «Еж1» также эксплуатировались в Тбилисском метрополитене. В Киеве, в последний раз вагоны типа «Еж» использовались в качестве головных в 2015 году.

Ссылки 
 
 

Еж
Еж
Еж